Ланцет — вид хирургического инструмента
 «Ланцет» () — британский медицинский журнал
 «Ланцет» — барражирующий боеприпас разработки концерна «Калашников»